Crawfordville může být:

 Crawfordville (Florida) – vesnice na Floridě
 Crawfordville (Georgie) – město v Georgii